Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 166-os, továbbá  166A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 166-os busz (Budapest)
 166A busz (Budapest, 2008–2013)megszűnt